Kim Sŏl Song (kor. 김설송, ur. 30 grudnia 1974) – córka Kim Dzong Ila i Kim Yŏng Suk.

Jest działaczką w ramach propagandy, należy do Partii Pracy Korei. Jest odpowiedzialna za kwestie literackie i była również sekretarką swojego ojca.

„Sŏl Song” dosłownie oznacza „śnieżną sosnę”, a jej imię zostało jej nadane przez Kim Ir Sena. Była ulubienicą swego ojca. Podobnie jak on również ukończyła studia na Uniwersytecie im. Kim Ir Sena w Pjongjangu na Wydziale Ekonomicznym. Od końca lat 90. była odpowiedzialna za układanie harmonogramów ochrony dla swego ojca. Towarzyszyła mu podczas jego podróży po Korei Północnej.

Jesienią 2005 ukończyła studia w Paryżu.

Genealogia

Bibliografia 
 Córka Kim Dzong Ila jego sekretarką 

Członkowie rodziny najwyższych przywódców Korei Północnej
Urodzeni w 1974